Lodovico De Filippis (né en 1915), footballeur italien
 Nino Defilippis (1932 - 2010), coureur cycliste
 Nunzio DeFilippis, scénariste de bandes dessinées américain